Maodu kan syfta på följande platser:

Kina 

 Maodu (socken i Kina, lat 41,96, long 113,66), Inre Mongoliet, 
 Maodu (socken i Kina, lat 44,72, long 120,78), Inre Mongoliet, 

Robotskapade Kinaförgreningar